Die DM-Eröffnungsbilanz ist die Eröffnungsbilanz für die Buchhaltung in Deutscher Mark. DM-Eröffnungsbilanzen wurden zu zwei Anlässen aufgestellt:

 DM-Eröffnungsbilanz (1948) zur Einführung der DM in Westdeutschland 1948
 DM-Eröffnungsbilanz (1990) zur Einführung der DM in der DDR zum 1. Juli 1990